Quadrophenia – album dei The Who
Quadrophenia – film del 1979
Quadrophenia – colonna sonora del suddetto film